Deze lijst van spelers van het Oezbeeks voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Oezbekistan. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met interland tegen  op 29 mei 2014

Oezbeeks voetbalelftal
Oezbekistan
Spelers